Калмаканда:

 Калмаканда — город на северо-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Калмаканда — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Нетрокона.